L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du 20 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Federico Delbonis, de l'Australien Nick Kyrgios et du Français Jérémy Chardy. Ils sont respectivement remplacés par Corentin Moutet, Jiří Veselý et Stefano Travaglia.

Avant le tournoi 
Un match d'exhibition a été organisé pour l'inauguration du court central entre Novak Djokovic et Feliciano López le , avant le début des qualifications.

Pendant le tournoi
Dominic Thiem est contraint d'abandonner au  tour en raison d'une douleur au poignet droit alors qu'il menait 5-2 au premier set contre Adrian Mannarino.

Lauréats 
Le Russe Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale Sam Querrey. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Simone Bolelli et Máximo González décrochent leur  titre ensemble en bénéficiant en finale du forfait des invités du tournoi Novak Djokovic et Carlos Gómez-Herrera. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Majorque
Tennis en juin 2021